

Geografia
 Monte Nuria – monte di 1888 metri situato nel territorio comunale di Borgo Velino, in provincia di Rieti
 Valle di Nuria – valle dei Pirenei, in Catalogna, con un santuario dedicato alla Vergine di Nuria

Onomastica
 Núria – nome proprio di persona femminile spagnolo